Apriłci – miasto w Bułgarii, w obwodzie Łowecz
 Apriłci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Apriłci – wieś w Bułgarii, obwodzie Pazardżik